Le terme Verlag peut référer à:
 Alfred Kröner Verlag, maison d'édition allemande.
 Arovell Verlag, maison d'édition autrichienne de littérature contemporaine. 
 Axel Springer Verlag, groupe de presse allemand.
 Birkhäuser Verlag, maison d'édition suisse spécialisée dans l'architecture.
 Carl Hanser Verlag, maison d'édition allemande.
 Cornelsen Verlag, maison d'édition allemande de manuels scolaires.
 Egmont Ehapa Verlag, maison d'édition allemande.
 G. Henle Verlag, maison d'édition musicale allemande.
 Harrassowitz Verlag, maison d'édition allemande basée à Wiesbaden
 Kehrer Verlag, maison d'édition allemande.
 Kitab-Verlag, maison d'édition autrichienne.
 Kopp Verlag, maison d'édition allemande.
 Metropol Verlag, maison d'édition allemande d'histoire contemporaine.
 Passagen Verlag, maison d'édition autrichienne.
 Pons-Verlag, maison d'édition allemande de dictionnaires de langue.
 Reclam-Verlag, maison d'édition allemande spécialisée dans les ouvrages scolaires et universitaires.
 S. Fischer Verlag, maison d'édition allemande du Georg von Holtzbrinck Publishing Group.
 Starke Verlag, maison d'édition allemande spécialisée en généalogie et héraldique.
 Steidl Verlag, maison d'édition allemande spécialisée dans la photographie.
 Suhrkamp Verlag, maison d'édition allemande.
 Teubner-Verlag, maison d'édition allemande.
 Ullstein-Verlag, maison d'édition allemande.

Voir aussi 
 Maison d'édition